Phil Bee's Freedom is een Nederlandse band die een combinatie speelt van blues, soul, jazz

Geschiedenis 
Nadat frontman Phil Bee in 2013 zijn band King Mo ontbond, nam hij een rustpauze van een half jaar. Na deze rustpauze formeerde hij zijn nieuwe band Freedom. Met de nieuwe band werd een live-cd "Caught Live" opgenomen tijdens hun allereerste optreden in De Noot in Hoogland, aangevuld met slechts één studionummer. Deze cd werd uitgebracht op CRS in juni 2014. 

De band won in oktober 2015 de Dutch Blues Challenge. Ze vertegenwoordigde daarmee Nederland op de International Blues Challenge in Memphis eind januari 2016, alwaar de halve finale werd bereikt en onder andere in B.B. King's Blues Club werd gespeeld. In april 2016 behaalde de band de tweede plaats tijdens de European Blues Challenge in Torrita di Siena, Italië. Tevens werden begin 2016 zanger Phil Bee en gitarist John F. Klaver bekroond met de Dutch Blues Award voor 2015 ieder in hun categorie. Toetsenist Pascal Lanslots won de Dutch Blues Award voor beste Toetsenist in 2016

In mei 2016 werd in de 'Rockstar Studio' samen met technicus Peter Bulkens de CD 'Memphis Moon' opgenomen. Deze CD kwam in september 2016 op het Continental Record Services (CRS) label uit. De CD bevat twaalf liedjes, waarvan 9 originelen.

Van november 2017 tot en met juni 2018 werd in de Wisseloord Studio's in Hilversum het album HOME opgenomen. Dit album bevat negen eigen nummers. Het album kwam op het Soul Sacrifice label uit in januari 2019.

In maart 2019 vonden enkele wisselingen plaats. Wil Hermes, Berland Rours en John F. Klaver verlieten de band. De dubbele bezetting van de basgitaar werd meteen door Carlo van Belleghem opgevuld. De gitaristen werden vervangen door Guy Smeets en Stef Paglia (B). In deze bezetting werd onder andere het Moulin Blues festival gespeeld op 4 mei. Hiervan is een live CD en DVD uitgebracht op het Soul Sacrifice label. Dat gebeurde in november 2019. Gitarist Stef Paglia kon niet lang zijn andere werkzaamheden combineren met Freedom en werd in december 2019 vervangen door Niels van der Steenhoven.

Musici 
Frontman Phil Bee werkte met onder anderen Jan Akkerman, Steve Lukather , Noel Redding, Ana Popovic, Carlo de Wijs en Hans Dulfer. Ook speelde hij met zijn eerdere bands (King Mo en Phil Bee and the Buzztones) onder andere op festivals als North Sea Jazz en Moulin Blues. Met Phil Bee and the Buzztones bracht hij 2 cd's uit op het Inbetweens Label (It's Alright en Live at SBN). Met King Mo werden drie CD's uitgebracht (Live at la Bonbonière ~USA persing, Live in Holland~, Sweet Devil en King of the Town~CRS)

Huidige bezetting 
 Phil Bee - zang
 Guy Smeets - gitaar
 Niels van der Steenhoven - gitaar
 Arie Verhaar - drums
 Carlo van Belleghem - basgitaar
 Pascal Lanslots - toetsen
 Nicole Verouden - achtergrond zang
 Tarah Ouwerkerk - achtergrond zang

Voormalige leden :
 Marcus Weymaere - drums
 Leif de Leeuw - gitaar
 John F. Klaver - gitaar
 Maartje Keijzer - achtergrond zang

Prijzen 
 Dutch Blues Awards:
 Beste Vocalist, Phil Bee (2015)
 Beste muzikant, Guy Smeets (2019)
 Beste toetsenist, Pascal Lanslots (2016)
 2015: Dutch Blues Challenge
 Beste band
 2016: 2e plaats European Blues Challenge

Discografie

Albums 
 2014: Caught Live
 2016: Memphis Moon
 2019: Home
 2019: Live at Moulin Blues

Externe link 
 Officiële website

Nederlandse band